Die Markus-Passion ist die Leidensgeschichte Jesu von Nazaret, wie sie das Evangelium nach Markus in seinen Kapiteln  und  darstellt.

Vertonungen 

Unter anderem haben folgende Komponisten die Leidensgeschichte Jesu nach Markus zum Gegenstand von Passionsmusiken gemacht:

Marco Giuseppe Peranda (1668)
Johann Sebastian Bach (1731, 1744, Musik verschollen), siehe Markus-Passion (J. S. Bach)
Georg Philipp Telemann (1723, 1727, 1731, 1735, 1739, 1743, 1747, 1751, 1755, 1759, 1763)
Carl Philipp Emanuel Bach (1770, 1774, 1778, 1782, 1786) siehe Markus-Passion (C. P. E. Bach)
Friedrich Nicolaus Bruhns oder Gottfried Keiser (früher Reinhard Keiser zugeschrieben), siehe „Hamburger Markuspassion“
Gottfried August Homilius (1770)
Lorenzo Perosi (1897)
Kurt Thomas (1927)
Wolfgang Schoor (1949)
Klaus Miehling (1980/2006)
Peter Planyavsky (1988)
Osvaldo Golijov (2000)
Fredrik Sixten (2003)

Siehe auch 

Matthäus-Passion, Lukas-Passion, Johannes-Passion

Passion (Musik)
Markusevangelium